Маундвил има више значења:
 Маундвил (Алабама)
 Маундвил (Мисури)